Itaituba kan syfta på följande:

 Itaituba, ett släkte skalbaggar

Geografi

Brasilien 

 Itaituba (kommun), Pará, 
 Itaituba (ort), Pará, 
 Itaituba (flygplats), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar